Margaretenbrücke bzw. Margarethenbrücke heißen folgende geographische Objekte:
Margarethenbrücke (Gemeinde Anras), Ortschaft von Anras, Bezirk Lienz (Osttirol)
Baulichkeiten: 
Margarethenbrücke (Basel), Brücke in Basel
Margaretenbrücke (Berlin), Brücke in Berlin
Margaretenbrücke (Budapest), Brücke in Budapest
Passerelle Marguerite, Brücke in Neukaledonien